Этель Минни Лэки (, в замужестве Уоткинс, ; ) — американская пловчиха, двукратная чемпионка летних Олимпийских игр 1924 года.

Биография 
Этель Минни Лэки родилась в 1907 году в Чикаго. В 3-летнем возрасте научилась плавать. На летних Олимпийских играх 1924 года она победила на дистанции 100 м вольным стилем, а также в составе сборной США в эстафете 4×100 метров вольным стилем, в обоих случаях установив новый олимпийский рекорд. Она стала также первой женщиной в мире, проплывшей 100 ярдов вольным стилем быстрее чем за минуту. После завершения карьеры вышла замуж за гребца Билла Уоткинса. В 1969 году она была включена в Зал Славы мирового плавания. Скончалась в 1979 году в Калифорнии на 73-м году жизни.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Рекордсмены мира в плавании